Venancio (español o tagalo), Venâncio (portugués), Venanzio (italiano) o Venantius (latín) es un nombre de pila masculino. Venâncio es también un apellido portugués. Puede referirse a:

Onomástica 
 san Venancio de Camerino (f. 251/253), mártir
 san Venancio de Delminium (f. 257), obispo de Delminium, mártir
 san Venancio de Tours (s. V), abad
 san Venancio Fortunato (c. 530-c. 600), obispo de Poitiers, poeta
 san Venancio de Viviers (f. 535), obispo de Viviers
 san Venancio de Luni (s. VII), obispo de Luni

Nombre 
Venancio
 Venancio Coñuepán (1770/1780-1836), cacique mapuche
 Venancio González Valledor (1805-1867), científico español
 Venancio Flores Barrios (1808-1868), militar y político uruguayo
 Venancio Vallmitjana Barbany (1826-1919), escultor español
 Venancio González y Fernández (1831-1897), abogado y político español
 Venancio López de Ceballos y Aguirre (1856-1917), militar e inventor español
 Venancio Gombau Santos (1861-1929), fotógrafo español
 Venancio Juan Pedro Clauso (1896-1956), poeta, letrista y escritor argentino
 Venancio Coñuepán Huenchual (1905-1968), político chileno
 Venancio Flores (1913-1992), político uruguayo
 Venancio Pérez García (1921-1994), futbolista español
 Venancio Blanco (1923-2018), escultor español
 Venancio Shinki (1932-2016), pintor peruano
 Venancio Gómez (n. 1958), judoca cubano
 Venancio Ariel Ramos Villanueva (n. 1959), futbolista uruguayo
 Venancio José Murcia (n. 1976), velocista español

Venanzio
 Venanzio Ortis (n. 1955), atleta italiano
 Giuseppe Venanzio Marvuglia (1729-1814), arquitecto siciliano

Venantius
 Venantius Fortunatus (c. 536-610), escritor, obispo de Poitiers y santo
 Venantius de Camerino (m. 250), mártir
 Venantius, hermano de san Honorato (350–429)
 Venantius (cónsul 507), cónsul e hijo de Liberius
 Venantius de Viviers (fl. 517-537), obispo de Viviers
 Venantius de Salona, obispo de Salona
 Venantius de Berri, abad

Venâncio
 Venâncio da Silva Moura (1942–1999), político angoleño

Apellido 
 Célio Gabriel de Almeida Venâncio (n. 1986), futbolista brasileño
 Fernando Venâncio (n. 1944), escritor portugués
 Frederico Venâncio (n. 1993), futbolista portugués
 Kauiza Venancio (n. 1987), velocista brasileño
 Liliana Venâncio (n. 1995), jugadora de balonmano angoleña
 Osman Menezes Venâncio Júnior (n. 1992), futbolista brasileño
 Pedro Venâncio (n. 1963), futbolista portugués
 Rudimar Venâncio (n. 1984), jugador de fútbol sala brasileño
 Scylla Venâncio (n. 1917), nadadora brasileña
 Tiago Venâncio (n. 1987), nadador portugués
 Xavier Venâncio (n. 1999), futbolista portugués

Véase también 
Venâncio Aires, ciudad en Brasil

Apellidos portugueses
Nombres masculinos